Книга общественного богослужения, или Книга общих молитв, или Книга общей молитвы () — краткое название нескольких взаимосвязанных теологических документов церквей Англиканского сообщества. Книга содержит в себе последование литургии, а также собрание молитв при других богослужебных обрядах.

Хотя «Книга» неоднократно пересматривалась и некоторые англиканские церкви создали иные богослужебные книги, на её фундаменте лежала ключевая роль общего руководства по основам веры и религиозной практики, скрепляя таким образом Англиканское сообщество. «Книга общественного богослужения», наряду с 39 Статьями англиканского вероисповедания и Ординалом — доктринальный источник вероучения Церкви Англии.

Своё название она получила из-за того, что изначально задумывалась как единая богослужебная книга на английском языке для всех диоцезов Церкви Англии, использовавших прежде на местах несколько разновидностей литургических форм латинского обряда. С распространением влияния Церкви Англии на другие страны термин сохранился, так как большинство англикан продолжало использовать «Книгу» по всему миру.

История 
Комитет богословов, председателем которого был архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер, завершил первое издание «Книги» в 1549 году, в правление юного короля Эдуарда VI. На основании парламентского Акта о единообразии, она вошла в обязательное употребление начиная со Дня Пятидесятницы 9 июня 1549 года, в качестве единственной законной формы богопоклонения. Нововведение разожгло конфронтацию как среди части духовенства, так и мирян. В графствах Корнуолл и Девон произошло народное восстание, жестоко подавленное королевской армией.

Полное заглавие книги 1549 года было таким: The booke of the common praier and adminiſtration of the Sacramentes, and other rites and ceremonies of the Churche: after the uſe of the Churche of Englande. В первоначальной редакции, разработанной на основе латинских богослужебных книг (Миссал, Бревиарий, Понтификал и др.), Книга ещё довольно строго придерживалась римской литургии. Вследствие дальнейших успехов движения Реформации в Англии назрела необходимость пересмотра исходной редакции, который состоялся в 1552 году.

В 1553 году на трон взошла Мария Католичка, правление которой ознаменовалось попытками восстановить католицизм в Англии, среди прочих мер был возвращён сарумский обряд. В этот период более 800 представителей английского духовенства вынуждены были бежать, почти 300 священников казнили, в том числе Томаса Кранмера и Хью Латимера.

После недолгого правления Марии королевой стала Елизавета I, которой для подтверждения своего статуса были необходимы признания реформационных изменений её отца. Она призывала церковь к единству и нахождению компромисса, проводя политику так называемого «среднего пути» (Via media). При Елизавете I Книга вновь была утверждена парламентом в 1559 году, причём подверглись изменению отдельные позиции, вызывавшие наиболее ожесточённые нападки католиков. Тем не менее, сарумский обряд был окончательно отменён.

При короле Якове I столкновение с пуританами вызвало необходимость в новом пересмотре литургии. Созванная с этой целью конференция не пришла к соглашению, после чего король в 1604 году собственной властью произвёл изменения.

Во время Английской революции «Книга», «Акт о единообразии» и «39 статей» утратили силу обязательного руководства. После Реставрации Стюартов и восстановления государственного статуса Церкви Англии эти документы были вновь изданы. Новая Книга 1662 года в основном повторяла предыдущую версию.

Приход к власти в результате Славной революции Вильгельма Оранского и его соправительницы королевы Марии потребовал поисков новых путей к компромиссу с пресвитерианами, и, по настоянию архиепископа Кентерберийского Джона Тиллотсона, король Вильгельм санкционировал создание комиссии для пересмотра литургии. Результатом её работы стала так называемая «Литургия постижения» (Liturgy of Comprehension) 1689 года, в которой были учтены две трети пресвитерианских требований 1661 года. Однако участники  (собрания духовенства и мирян обеих английских архиепархий), напуганные взглядами короля Вильгельма, отклонили без обсуждения предложенный на их рассмотрение проект, и долгое время он не был доступен широкой публике. Тем не менее, эта редакция Книги оказала влияние на содержание молитвенников многих британских колоний.

Содержание 
Книга содержит описания христианских праздников, из которых наибольшую важность имеют Рождество (Christmas Day) и Пасха (Easter Day). Если первый день всегда празднуется 25 декабря, то Пасха отмечается в первое воскресение после полнолуния, которое следует за 21 марта. Также отмечается Вознесение, Пятидесятница и Троица, День всех святых, Богоявление и ряд других праздников посвященным евангельским событиям и святым.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 

Англиканство
Англиканское богослужение
Христианские богослужебные книги
Реформация в Англии